Wapen van Sint Maarten (land)
 Wapen van Sint Maarten (Noord-Holland)